Греча́нівка— село в Україні,у Золотоніському районі Черкаської області, підпорядковане Шрамківській сільській громаді. Населення — 272 чоловіка (на 2001 рік).

Історія 
Одна з перших згадок про село, а тоді хутір Гречанівський, відноситься до 1787 року і міститься у Книзі Київського намісництва. Хутір мав населення у 11 осіб та належав полковому судді Івану Лебединському.

1859 року у селі Гречанівка (Петрівський хутір) було 18 дворів та мешкало 164 особи.

Гречанівка була приписана до Покровської церкви у Ковалівці.

Гречанівка є на мапі 1869 року.

На Гречано-Петрівський хуторі жило 406 осіб (198 чоловичої и 208 жиночої статі)

Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного окупаційним урядом СССР 1932—1933 та 1946–1947 роках.

У селі діють будинок культури, дитячий садок, магазин. У селі є зупинка електропоїздів «Богданівка», завдяки чому є пряме сполучення із Києвом.

Посилання 
 Спогади колишньої мешканки села Євдокії Миколаївни Борисенко про Голодомор в Україні 1932—1933 років на сайті газети «Факты и комментарии» в статті «Даже имея закопанное зерно, опасавшиеся доноса селяне умирали от голода, так и не откопав своих запасов» Голодомор в Україні 1932—1933Голодомор в Україні 1932—1933 років на сайті газети

Примітки 

Села Черкаської області